Анджелі () — прізвище італійського походження. Відомі носії:
 Джейк Анджелі — американський громадський і політичний активіст
 П'єр Анджелі — італійська акторка